La Primera División 1980 è stata la 52ª edizione del massimo torneo calcistico argentino e la 14ª ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Metropolitano

Classifica marcatori

Campionato Nacional

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1980 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Campionato argentino di calcio
Calcio nel 1980